Klatka peut désigner en Pologne :
 Klatka, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Klatka, village de la voïvodie de Podlachie
 Klatka, village de la voïvodie de Łódź